En algèbre linéaire, la 
 En théorie électrique et en systémique, le principe de superposition
 En mécanique quantique, le principe de superposition quantique